Sainte-Marie-du-Bois (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Sainte-Marie-du-Bois (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary